Karen hace referencia a varios artículos:
Karen (nombre);
Karen (jerga);

Culturas
Pueblo karen, etnia del norte de Birmania;
Lenguas karénicas o karen, grupo de lenguas del norte de Birmania;
Casa de Karen, familia de la aristocracia feudal de Hircania.

Lugares
Karen (Kenia), suburbio de Nairobi, Kenia.
Karen, antiguo nombre de un estado de Birmania, actualmente llamado Kayin.

Personas y personajes de ficción
Karen, personaje secundario de la serie Bob Esponja;
Karen Araragi, hermana menor de Koyomi del anime Bakemonogatari;
Karen Collins, esposa del protagonista en la novela de Irving Wallace, The R Document;
Karen Darling, de la serie de televisión Dirty Sexy Money;
 Karen Mizuki, en J.A.K.Q. Dengekitai;
Karen McCormick, de la serie de televisión South Park, (la hermana de Kenny McCormick);
Karen Palacios, clarinetista venezolana;
Karen Smith, en la película Mean Girls;
Karen the mermaid, de Mermaid Melody: Pichi Pichi Pitch;
Karen Walker, en el show de televisión Will & Grace;
Karen Kujo, Personaje De El Anime/Manga Kin-iro Mosaic O Kinmoza

Nombres femeninos